Джурла (річка) — річка в Криму
 Джурла (урочище) — урочище в Криму
 Джурла (водоспад) — водоспад на річці Джурла